Hugo von Hegi ist der Name folgender Personen:

* Hugo von Hegi (Schultheiss) (belegt 1334–1352), Schultheiss von Winterthur
 Hugo von Hegi (um 1410–1493), Schweizer Adliger